krzemionka – związek chemiczny, ditlenek krzemu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 10, w tym 1 podstawowa

 Krzemionka – część miasta Bielsko-Biała
 Krzemionka – osada wsi Wilkowo w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Krzemionka – część wsi Jastew w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno
 Krzemionka – część wsi Czajowice w woj. małopolskim w pow. krakowski, w gminie Wielka Wieś
 Krzemionka – część wsi Żeleźnikowa Mała w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Krzemionka – część wsi Zagórowa w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Krzemionka – część wsi Wola Jasienicka w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Krzemionka – część wsi Biskupice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Krzemionka – część wsi Ociesęki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Krzemionka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie

Inne 
 Krzemionka – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Masłowskim
 Krzemionka – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Orłowińskim
 Krzemionka – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej, w Dolinkach Krakowskich
 Krzemionka – rzeka, dopływ Rawki